Le mot australis est originellement le nominatif singulier masculin ou féminin et le génitif singulier d'un adjectif latin signifiant « méridional, , du sud ».

Sciences et techniques

Astronomie 
 Corona Australis est le nom international (latin) de la Couronne australe, une petite constellation de l'hémisphère sud.
  (« de la Couronne australe »), ou simplement Australis, est utilisé comme fin du nom des objets de la constellation de la Couronne australe. Pour les objets concernés, consulter la liste générée automatiquement.

Biologie 
 En taxonomie, le mot australis est employé comme épithète spécifique ou nom subspécique pour nommer différentes espèces et sous-espèces , animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter la liste générée automatiquement (voir aussi ).
  est un cultivar de l'Orme champêtre (Ulmus minor) ou de son hybride , et  un cultivar de l'Orme de montagne (Ulmus glabra).

Sciences humaines et sociales 
  (« Terre australe » en latin) ou  (« Terre australe inconnue ») est un continent imaginaire évoqué par Aristote et porté sur les cartes européennes entre le .

Culture et société 
 Aurora Australis (« Aurore australe ») est le premier livre écrit, imprimé, illustré et relié en Antarctique (1908-1909).
 L'Aurora Australis est un brise-glace et navire océanographique australien.

Notes et références 

Épithète spécifique